Le terme High Roller peut désigner :
 High Roller, une grande roue située à Las Vegas aux États-Unis et inaugurée en 2014 ;
 High Roller, des montagnes russes en bois du parc Valleyfair, situées à Shakopee aux États-Unis ;
 Crazy Taxi 3: High Roller, un jeu vidéo développé par Hitmaker.